348 км, 348-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 
 348 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 185828
 348 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Республика Хакасия). Код 885814
 348 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 812452
 348 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 743657
 348 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 443739